Pacific Beach steht für:

 Pacific Beach, Stadtteil von San Diego, Kalifornien
 Pacific Beach (Washington), gemeindefreies Gebiet im Grays Harbor County, Washington